Il singolare del torneo di tennis Heineken Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Mario Ančić 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Fernando González (quarti)
  David Ferrer (quarti)
  Robby Ginepri (primo turno)
  Dominik Hrbatý (primo turno)

 Mario Ančić (finale) 
 Olivier Rochus (semifinali) 
 Jarkko Nieminen (campione) 
 Feliciano López (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 2006
ATP Tour 2006